Os bagnolianos eram uma seita de hereges do século VIII que derivam o seu nome de Bagnols, cidade do Languedoc, província de França.

Julgavam o mundo eterno, rejeitavam o Antigo Testamento e uma parte do Novo Testamento.

Referências 
 [http://books.google.pt/books?id=t2ZFAAAAcAAJ Esboço de hum diccionario juridico, theoretico, e practico, remissivo ás leis compiladas, e extravagantes: A - E, vol. 1], Sousa, J.J.C.P., 1825, Rolland
  Chambers, Ephraim, ed. (1728). "Bagnolians". ''Cyclopædia, or an Universal Dictionary of Arts and Sciences (first ed.). James and John Knapton, et al.

Gnosticismo